Valhala — palácio da mitologia nórdica
Templo de Valhala — monumento construído pelo rei Luís I da Baviera, na cidade de Ratisbona
Walhalla (Carolina do Sul)
Walhalla (Dacota do Norte)
Valhalla (cratera) — cratera do satélite jupiteriano Calisto

Desambiguações de topônimos